Salvadoraans voetbalelftal (mannen)
 Salvadoraans voetbalelftal (vrouwen)